Клюхтцнер () — баронский род.

Род фон-Клюхтцнер принадлежит к древнему прибалтийскому дворянству.

В официальном документе, 1837 года, Людвиг фон-Клюхтцнер назван бароном.

Определением Правительствующего Сената, от 28 февраля 1862 года, за курляндской дворянской фамилией фон-Клюхтцнер признан баронский титул.

Описание герба 
В лазоревом поле золотая, подложенная червленью корона с красными и синими камнями корона, на которой три страусовых пера — крайние серебряные, среднее червлёное.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: павлиний хвост. Намёт на щите червленый и лазоревый, подложенный серебром и золотом.

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 230.

Баронские роды
Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎